Puerta del Ángel (Madrid) - buurt in het stadsdeel Latina in Madrid
 Puerta del Ángel (metrostation) - metrostation in bovenstaande buurt